LAPP é um acrónimo que designa um conjunto do software livre numa mesma plataforma:
 Linux;
 Apache;
 PostgreSQL;
 PHP, originalmente; depois Perl ou Python.

Ver também 
LAMP

Acrónimos
Software livre